Le pic bois, ou pic-bois, est en Amérique du Nord le nom vernaculaire de deux espèces de pics, des oiseaux de la famille des Picidae vivant au Canada et dans le Nord des États-Unis : 
 Pic bois, désigne le Grand Pic ou pic noir à huppe rouge (Dryocopus pileatus)
 Pic bois, désigne le Pic chevelu (Picoides villosus)

Services écosystémiques 
Le rôle de prédateur d'insectes xylophages et saproxylophages leur donne une importance particulière pour la protection et bonne gestion (Gestion durable des forêts).

État des populations, pressions, réponses
Il manque d'indicateurs précis et d'explications certaines, mais comme les chauve-souris, les amphibiens, reptiles et d'autres oiseaux insectivores, les pics sont souvent en rapide régression depuis la seconde moitié du .

Parmi les causes possible de raréfaction, on identifie généralement : 
 L'artificialisation des forêts (fragmentation écopaysagère par les routes et coupes rases) ;
 la moindre quantité de bois-morts sur pied, et en particulier de gros-bois mort qui prive ces oiseaux d'une grande partie de leur source naturelle de nourriture ;
 et en Amérique du Nord, l'utilisation massive d’insecticides/fongicides/herbicides toxiques aux composés rémanents tels que l'arséniate de plomb (verger, golfs) et le DMSA (cultures, golfs et forêts pour lutter contre les scolytes) dont l'arsenic contamine les arbres, puis les larves d'insectes que recherchent les pics-bois. Cet arsenic est toxique et s'est aussi avéré être un perturbateur endocrinien, ce qui pourraient expliquer les faibles taux de reproduction de certains pics (ex détectés chez les pic à tête rouge nichant dans les golfs).

Notes et références

Voir aussi 
 Pic vert
 Bois mort
 Chronoxyle
 Gestion durable des forêts
 écocertification forestière
 Fragmentation forestière

Nom d'oiseau ambigu